|- align="center"
|align="left"| Eddie Sachs
|1957-1960
|0
|7
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Said
|1959
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Carlos Sainz Jr.
|-
|0
|102
|102
|0
|0
|1
|0
|267
|- align="center"
|align="left"| Eliseo Salazar
|1981-1983
|0
|37
|24
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Mika Salo
|1994-2000, 2002
|0
|111
|109
|0
|0
|2
|0
|33
|- align="center"
|align="left"| Roy Salvadori
|1952-1962
|0
|50
|47
|0
|0
|2
|0
|19
|- align="center"
|align="left"| Consalvo Sanesi
|1950-1951
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Stéphane Sarrazin
|1999
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Takuma Sato
|-
|0
|92
|90
|0
|0
|1
|0
|44
|- align="center"
|align="left"| Carl Scarborough
|1951, 1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ludovico Scarfiotti
|1963-1968
|0
|12
|10
|0
|1
|1
|1
|17
|- align="center"
|align="left"| Giorgio Scarlatti
|1956-1961
|0
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Ian Scheckter
|1974-1977
|0
|20
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jody Scheckter
|1972-1980
|11979
|113
|112
|3
|10
|33
|5
|246
|- align="center"
|align="left"| Harry Schell
|1950-1960
|0
|57
|56
|0
|0
|2
|0
|32
|- align="center"
|align="left"| Tim Schenken
|1970-1974
|0
|36
|34
|0
|0
|1
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Albert Scherrer
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Domenico Schiattarella
|1994-1995
|0
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Heinz Schiller
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Schindler
|1950-1952
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Louis Schlesser
|1983, 1988
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jo Schlesser
|1968
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bernd Schneider
|1988-1990
|0
|34
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rudolf Schoeller
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rob Schroeder
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Michael Schumacher
|-, -
|7-, -
|308
|307
|68
|91
|155
|77
|1566
|- align="center"
|align="left"| Ralf Schumacher
|-
|0
|181
|180
|6
|6
|27
|7
|329
|- align="center"
|align="left"| Vern Schuppan
|1972, 1974-1975, 1977
|0
|13
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Adolfo Schwelm Cruz
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Scott
|1952-1954
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Archie Scott-Brown
|1956
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Piero Scotti
|1956
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Wolfgang Seidel
|1953, 1958, 1960-1962
|0
|12
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Günther Seiffert
|1962
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Ayrton Senna
|1984-1994
|31988, 1990-1991
|162
|161
|65
|41
|80
|19
|610
|- align="center"
|align="left"| Bruno Senna
|-
|0
|46
|46
|0
|0
|0
|1
|33
|- align="center"
|align="left"| Dorino Serafini
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Chico Serra
|1981-1983
|0
|33
|18
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Doug Serrurier
|1962-1963, 1965
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnny Servoz-Gavin
|1967-1970
|0
|13
|12
|0
|0
|1
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| Tony Settember
|1962-1963
|0
|7
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hap Sharp
|1961-1964
|0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Brian Shawe-Taylor
|1950-1951
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Carroll Shelby
|1958-1959
|0
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Shelly
|1962
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jo Siffert
|1962-1971
|0
|100
|96
|2
|2
|6
|4
|68
|- align="center"
|align="left"| André Simon
|1951-1952, 1955-1957
|0
|12
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Sergej Sirotkin
|
|0
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Rob Slotemaker
|1962
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Moises Solana
|1963-1968
|0
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Alex Soler-Roig
|1970-1972
|0
|10
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Raymond Sommer
|1950
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Vincenzo Sospiri
|1997
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Stephen South
|1980
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Sparken
|1955
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Scott Speed
|-
|0
|28
|28
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Mike Spence
|1963-1968
|0
|37
|36
|1
|0
|1
|0
|27
|- align="center"
|align="left"| Alan Stacey
|1958-1960
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gaetano Starrabba
|1961
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Will Stevens
|-
|0
|20
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chuck Stevenson
|1951-1954, 1960
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ian Stewart
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Jackie Stewart
|1965-1973
|31969, 1971, 1973
|100
|99
|17
|27
|43
|15
|359
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Stewart
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Siegfried Stohr
|1981
|0
|13
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rolf Stommelen
|1970-1976, 1978
|0
|63
|54
|0
|0
|1
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Philippe Streiff
|1984-1988
|0
|54
|53
|0
|0
|1
|0
|11
|- align="center"
|align="left"| Lance Stroll
|-
|0
|62
|62
|0
|0
|1
|0
|67
|- align="center"
|align="left"| Hans Stuck
|1951-1953
|0
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hans Joachim Stuck
|1974-1979
|0
|81
|74
|0
|0
|2
|0
|29
|- align="center"
|align="left"| Otto Stuppacher
|1976
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Danny Sullivan
|1983
|0
|15
|15
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Marc Surer
|1979-1986
|0
|88
|82
|0
|0
|0
|1
|17
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| John Surtees
|1960-1972
|11964
|113
|111
|8
|6
|24
|11
|180
|- align="center"
|align="left"| Andy Sutcliffe
|1977
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Adrian Sutil
|-, -
|0
|128
|128
|0
|0
|0
|1
|124
|- align="center"
|align="left"| Len Sutton
|1958-1960
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Aguri Suzuki
|1988-1995
|0
|88
|64
|0
|0
|1
|0
|8
|- align="center"
|align="left"| Tošio Suzuki
|1993
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jacques Swaters
|1951, 1953-1954
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bob Sweikert
|1952-1956
|0
|7
|5
|0
|1
|1
|0
|8
|}

Opombe

S